Adinath o Adi Natha es un término en sánscrito que significa ‘primer señor’ (Dios) y hace referencia a varios artículos:

Hinduismo
 Adinath, nombre del dios hinduista Shiva.
 Adinath, nombre del dios hinduista Krishna.
 Adinath, nombre del dios hinduista Visnú.
 Adinath sampradaia, subgrupo de la tradición tradición natha hinduista.

Jainismo
 Rishabha (tirthankara jaina), título de Rishabha, primer tirthankar del yainismo.